Regionalverkehr Bern-Solothurn (RBS), Zwitserse spoorwegonderneming in kanton Bern
 Royal Bank of Scotland
 Rundfunkbetreuungsstelle, een organisatie die tijdens de Tweede Wereldoorlog de Nederlandse radio-omroepen moest controleren
 Retained Blood Syndrome, complicaties door ophopen van bloed in lichaam